Телега — гужевой транспорт.
 Ручная тележка, тачка.
 Платформенная тележка — простая складская тележка.
 Гидравлическая тележка — складская тележка с домкратом.
 Тележка транспортного средства — тележка на железнодорожном транспорте, автомобиле, трамвае, самолёте.
 Вагонная тележка.
 Локомотивная тележка.
 Путевая тележка